La valle dell'Eden (East of Eden) – film del 1955 diretto da Elia Kazan
 La valle dell'Eden (East of Eden) – romanzo di John Steinbeck del 1952
 La valle dell'Eden – canzone di Nino De Angelo
 La valle dell'Eden (East of Eden) – miniserie televisiva